Pont François-Mitterrand, pont routier au dessus de la Loire à Blois
 Pont François-Mitterrand, pont autoroutier au dessus de la Garonne à Bordeaux
 Pont François-Mitterrand, pont routier au dessus de la Saône entre Mâcon et Grièges

Nommé en hommage à François Mitterrand